Хаммаса Кохистани (, , , , Узбекская ССР, СССР) — британская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Англия» 2005 года. По происхождению — таджичка из Афганистана. Стала первой мусульманкой, выигравшей национальный конкурс красоты в Англии, что привело к значительному общественно-политическому резонансу.

Биография 
Хаммаса Кохистани родилась 19 декабря 1987 года в Ташкенте, в семье этнических таджиков. Её родители, Хушхаль и Лейла, проживали в Узбекской ССР, бежав из Афганистана. Впоследствии супруги вместе с дочерью вернулись на родину, в Кабул. Однако в 1996 году столица была взята радикальным движением Талибан. В возрасте 10 лет Хаммаса пережила обстрелы и бомбардировки города. 

После установления власти исламских фундаменталистов семье вновь пришлось покинуть страну. Сначала Кохистани снова эмигрировали в Узбекистан, затем на Украину, позже в Дубай и, наконец, обосновались в Великобритании. Здесь отец девушки открыл заведение, торгующее едой на вынос, а мать стала работать переводчиком. Хаммаса мечтала о карьере фотомодели.

Карьера фотомодели 
В сентябре 2005 года в Ливерпуле проходил очередной конкурс красоты , в котором принимали участие 40 девушек. По итогам двухдневного конкурса победительницей провозгласили Хаммасу Кохистани, и 3 сентября она была коронована на сцене театра . На вручении награды фотомодель была одета в бальное платье из шёлка и шифона цвета слоновой кости, которое сшила её мать. Как победительница национального конкурса Хаммаса получила право на участие в конкурсе «Мисс Мира».

Хаммаса Кохистани стала первой мусульманкой, удостоенной титула «Мисс Англия». Пресса отмечала, что вместе с Кохистани награда была вручена и ещё одной мусульманке, Sarah Mendley, выбранной Мисс Ноттингем. Дополнительный контраст этим событиям придавала серия террористических актов в Лондоне, проведённых исламскими фундаменталистами лишь двумя месяцами ранее, 7 июля 2005 года.

Приняла участие в конкурсе «Мисс Мира» 2005 года в Санья (КНР). Считалась одной из фавориток конкурса, однако прекратила участие на стадии полуфинала.

Персональные сведения 
Хаммаса Кохистани владеет шестью языками. Её родным языком является дари, также она говорит на фарси, русском и английском.

Источники